Dharma, az ind filozófia (hinduizmus, buddhizmus, dzsainizmus) egyik fogalma
Dharma, tírthankara a dzsainizmusban
DHARMA Kezdeményezés, fiktív szervezet a Lost című filmsorozatban.
Dharma, magyar metal együttes